Woman (1915), een film van George Melford
 Woman (1918), een film van Maurice Tourneur
 Woman (2011), een film van Lucky McKee
 Woman (John Lennon), een single uit 1981 van John Lennon
 Woman (Anouk), de tweede officiële single van Anouks zesde studioalbum For Bitter or Worse, uit 2009
 Woman (Barrabás), een single uit 1974 van de Spaanse muziekgroep Barrabás
 Woman (Part 1), een single uit 1973 van James Brown, dat verscheen op zijn album Bodyheat
 Woman (Jack Jersey), een single uit 1980 van Jack Jersey
 Woman (album van Peter & Gordon), een album uit 1966 van Peter & Gordon
 Woman (single van Peter & Gordon), een single uit 1966 van het gelijknamige album
 Woman (Justice), een album uit 2016 van Justice
 Woman (Wolfmother)

Zie ook 
 Women (doorverwijspagina)